Der französische Kanton Fourmies im Département Nord entstand 2015 durch ein Dekret vom 17. Februar 2014.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 46 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Kanton im Département Nord